Die Virginia Slims of New England 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Worcester. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 5. bis 11. November 1990 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini mit 7:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Helena Suková mit 3:6, 6:3 und 6:3 gegen Mary Joe Fernández / Jana Novotná.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Worcester (Massachusetts)